Stati Uniti d'America
 Strawn – villaggio della Contea di Livingston, Illinois
 Strawn – città della Contea di Palo Pinto, Texas